Laleu (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Laleu (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia